

Карролл — місто, штат Айова
 Карролл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Карролл — місто, штат Нью-Йорк
 Карролл — селище, штат Небраска
 Карролл — селище, штат Огайо
 Карролл Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсільванія
 Карролл Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Карролл Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія

Див. також 
 Карол
 Керролл